Dierenpark De Oliemeulen
 Martinus Oliemeulen